Абдукаимов — фамилия.

 Абдукаимов, Узакбай (1909—1963) — киргизский писатель, поэт, переводчик.
 Абдукаимов, Урмат (род. 1991) — киргизский футболист.